Арриги де Казанова () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арриги де Казанова, Жан-Тома (1778—1853) — генерал Наполеоновской армии; дальний родственник Бонапартов (двоюродный кузен матери Наполеона).
 Арриги де Казанова, Луи (1814—1888) — французский политик, 2-й герцог Падуанский.